Apollónios je řecké jméno, jehož nositelem může být:

 Apollónios z Rhodu – helénistický spisovatel ze 3. století př. n. l.
 Apollónios z Pergy – matematik, žák Eukleidův z přelomu 3. a 2. století př. n. l.
 Apollónios z Tyany – prorok a kazatel z přelomu 1. a 2. století n. l.
 Apollónios Dyskolos – alexandrijský gramatik z 2. století n. l.